Генке — фамилия.
 Генке, Виктор Александрович (1907—1963) — советский писатель.
 Генке, Герберт Густавович (1913—1999) — немецкий советский писатель и поэт.
 Генке-Меллер, Нина Генриховна (1893—1954) — русский художник-авангардист (супрематист), книжный график, дизайнер интерьеров, сценограф.